Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Albuquerque, nach der Stadt Albuquerque, New Mexico:

USS Albuquerque (PF-7), eine Fregatte, in Dienst von 1943 bis 1953
USS Albuquerque (SSN-706), ein U-Boot der Los-Angeles-Klasse, in Dienst seit 1983

Albuquerque
Albuquerque